Валансе (фр. Valencay, лат. Valentia) — многозначный термин.

 Валансе (Эндр) — муниципалитет (коммуна) во Франции, в регионе Центр, департамент Эндр. 
 Валансе (кантон) — кантон во Франции, находится в регионе Центр. 
 Валансе (сыр) — французский сыр из козьего молока, изготовленный в форме усечённой пирамиды весом 250 г и высотой около 7 см, и обсыпанный древесной золой.

См. также 
 Замок Валансе — один из замков Луары, охраняемых ЮНЕСКО как Всемирное наследие.
 Валанс (значения)